est une expression anglaise signifiant « Ma fille ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Howard Zieff, sorti en 1991.

Série télévisée 

 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée philippine diffusée du  au  sur .

Musique

Album 

 , album de Kim Hyung-jun (2011).

Chanson 

 , chanson d'Amine (2006) ;
 , chanson d'Arashi (2009) ;
 , chanson de  (1982) ;
 , chanson de Hoodoo Gurus (1983) ;
 , chanson du groupe  (1979) ;
 , chanson de  (2007) ;
 , chanson des  (1964).

Voir aussi